Адольф-Гитлер-Плац — старое название различных площадей Третьего рейха, например:
 Площадь Победы, Калининград
 , Берлин
 , Вена

Адольф Гитлер